Estados Unidos
Swanton (Nebraska) — vila
Swanton (Ohio) — cidade

Desambiguações de topônimos